

Patronyme 

 Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort (1740-1794), poète et journaliste français ;
 Sébastien Roch (1972-), acteur et musicien français.

Titre 
 Sébastien Roch (1890), roman d’Octave Mirbeau.

Personnage de fiction 
Sébastien Roch est un nom de fiction notamment porté par :
 Sébastien Roch, personnage éponyme du roman de Mirbeau.